

Patronyme 

 André de Gouveia (1497-1548), pédagogue humaniste portugais ;
 Antoine de Gouveia (1505-1565), son neveu, juriste, philologue et philosophe humaniste portugais ;
 Eunápio Gouveia de Queiroz (1919-), arbitre brésilien de football ;
 Evaldo Gouveia (1928-2020), auteur-compositeur-interprète brésilien du genre Música popular brasileira ;
 Fábio Gouveia (1969-), surfeur brésilien et pionnier du surf professionnel au Brésil ;
 Ian Gouveia (1992-), son fils, également surfeur.

Toponyme 

 Gouveia, paroisse civile portugaise rattachée à la municipalité d’Alfândega da Fé, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Gouveia, municipalité portugaise du district de Guarda et la région Centre ;
 São Simão de Gouveia, paroisse civile portugaise rattachée à la municipalité d’Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Gouveia, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais